Ixtlapalaco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtlapalaco (norra Tamazunchale kommun), 
 Ixtlapalaco, Hidalgo, Tepehuacán de Guerrero, 
 Ixtlapalaco (västra Tamazunchale kommun), 

Robotskapade Mexikoförgreningar